Лос Чоритос има више значења:

 Лос Чоритос, Гранха (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Чоритос (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Чоритос (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику